Chordodes skoritowi är en tagelmaskart som beskrevs av Lorenzo Camerano 1903. Chordodes skoritowi ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
skoritowi